Naselja:

 Hrvatska:
 Miljevci (Miljevački plato), naselje i visoravan u Zagori, između rijeka Krke i Čikole, te planine Promine
 Miljevci (Nova Bukovica), naselje u općini Nova Bukovica

 BiH:
 Miljevci (Sanski Most, BiH), naselje u općini Sanski Most

 Crna Gora:
 Miljevci (Bar, Crna Gora), naselje kod Bara, Crna Gora